Klasztor Sióstr Świętej Jadwigi – klasztor znajdujący się w Katowicach, dzielnica Bogucice przy ulicy Leopolda 1-3.

O klasztorze 

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi (Jadwiżanki) zostało założone 14 czerwca 1859 roku we Wrocławiu przez księdza Roberta Spiske za zgodą Ojca Świętego Piusa IX. Ostateczne zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską nastąpiło 12 stycznia 1931 r. Zgromadzenie rozwijało się w diecezji wrocławskiej, gdzie dzięki napływowi kandydatek powstało w krótkim czasie 9 placówek. Jego założyciel ksiądz Robert Spiske, od najmłodszych lat był związany z patronką Śląska św. Jadwigą. 

Jej życie, pełne poświęcenia dla ludzi chorych i biednych, miało bez wątpienia wpływ na postawę życiową księdza Roberta, zdecydowało także o wyborze patronki dla założonego Stowarzyszenia, którego celem było wychowanie bezdomnych, opuszczonych dzieci, a także opieka nad ludźmi chorymi i starymi. Obie te postaci: patronka - św. Jadwiga Śląska i założyciel zgromadzenia - ksiądz Robert Spiske, stanowią dla sióstr jadwiżanek niepodważalny przykład heroizmu w praktykowaniu miłości Boga i bliźniego, a szczególnie pomocy człowiekowi, który cierpi z powodu jakiejkolwiek nędzy materialnej czy moralnej.

Historia 
W latach 1875-1879 w czasie kulturkampfu prawie wszystkie placówki Zgromadzenia zostały zlikwidowane przez rząd pruski. Założyciel przeniósł Zgromadzenie na ziemię czeską do Niezamyślic w diecezji ołomunieckiej. W roku 1889 część sióstr z Niezamyślic wróciła do Wrocławia. Siostry odzyskały utracone placówki. Siostry czeskiego pochodzenia zostały w Niezamyślicach, gdzie utworzono w 1921 roku prowincję czeską. W roku 1928 utworzono prowincję duńską, a w roku 1947 prowincję austriacką i w roku 1948 prowincję niemiecką.

W roku 1886 pięć sióstr z Niezamyślic przybyło do Katowic Bogucic. Objęły one opieką dzieci znajdujące się w Sierocińcu im. ks. Leopolda Markiefki i dały początek nowej prowincji katowickiej, która została erygowana 3 lipca 1924 roku.

W okresie międzywojennym prowincja katowicka prowadziła szkołę podstawową, 4 zakłady wychowawcze, 9 przedszkoli, dom starców. Siostry podjęły również pracę w diecezjalnym domu rekolekcyjnym, w dwóch poradniach dla matki i dziecka oraz w kuchni mlecznej, a w 7 placówkach opiekowały się chorymi w terenie.

Po zakończeniu wojny z dużym nakładem sił i ofiar wznowiono pracę w odzyskanych placówkach. W roku 1950 Prowincja Katowicka liczyła 19 placówek. Dalszy jej rozwój zahamował na pewien czas okres stalinowski, kiedy to w 1954 r. wysiedlono siostry z Diecezji Opolskiej. W latach sześćdziesiątych kolejno likwidowano wszystkie przedszkola, a domy dziecka przekształcono na zakłady wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo.

Założyciel 
Założycielem zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi był Robert Spiske. Urodził się 29 stycznia 1821 roku w Leśnicy koło Wrocławia, jako trzecie z czworga dzieci Antoniego i Tekli Spiske. 

Brak środków materialnych uniemożliwił rodzicom dalszą naukę Roberta. W tym czasie rodzinę Roberta odwiedził ks. kanonik D. Krügier, który zauważył zapał i zdolności do nauki młodego Roberta. Po ukończeniu szkoły rodzice nie byli dalej w stanie kształcić syna, który od dzieciństwa pragnął zostać kapłanem. Robert jako czternastoletni chłopiec, zwrócił się o pomoc do księży w Ostrowie Tumskim. Znalazł tutaj nowego opiekuna i wychowawcę w osobie ks. dziekana J.Schoepego, który kierował dalszym wykształceniem zdolnego chłopca. Robert zamieszkał u ks. Schoepego i rozpoczął naukę w Gimnazjum św. Macieja. W 1843 roku Robert Spiske zdał egzamin dojrzałości i został przyjęty przez księdza A. Stenzela do Konwiktu Gimnazjum św. Macieja w charakterze wychowawcy młodzieży. 

Ks. Robert Spiske zmarł 5 marca 1888 roku. Dzieło ks. Roberta Spiske, pomimo wielu różnych wydarzeń historycznych, przetrwało do dziś. Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi nadal opiekuje się dziećmi zaniedbanymi i osieroconymi, pielęgnuje chorych i opiekuje się ludźmi starymi.

Strój 
Siostry Jadwiżanki noszą długi czarny habit, błękitny welon z białą wypustką, medalik na czarnej tasiemce z wizerunkiem św. Jadwigi na przedniej i Niepokalanej na drugiej stronie.

Święta Jadwiga Śląska 
Patronką klasztoru jest Święta Jadwiga. 

Św. Jadwiga Śląska, której wspomnienie obchodzimy 16 października, urodziła się pod koniec XII wieku  na zamku Andechs w Bawarii. 

adwiga była księżną Śląska, gdyż po śmierci braci i ojca jej mąż został jedynym władcą w Księstwie. Żyła w wielkiej ascezie i umartwieniu. 

Przez całe życie Jadwiga miała na względzie dobro swego ludu i czyniła wiele dla pogłębienia chrześcijańskiej wiary wśród prostego ludu. Zasłynęła również z licznych dziełach charytatywnych. Wraz z mężem fundowała kościoły, szpitale, kuchnie i przytułki dla ubogich oraz dla pielgrzymów.

Duchowość 
Siostry swym życiem świadczą o Kościele jako wspólnocie Chrystusa i wierzących - na wzór Trójcy Świętej. Aby urzeczywistnienie tego ideału było możliwe, konieczne jest głębokie życie wewnętrzne, ugruntowane na łasce sakramentalnej oraz modlitwie wspólnotowej i indywidualnej. Uwrażliwienie na działanie Ducha Świętego, dopomaga siostrom w miłości siostrzanej realizować charyzmat Zgromadzenia, którym jest chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży oraz ofiarna służba wszędzie tam, gdzie wzywa Chrystus obecny w bliźnich.

Aby we wspólnocie zakonnej  można było kształtować prawdziwą jedność z Bogiem i ludźmi, potrzebne jest głębokie życie modlitwy. Wspaniałym wzorem modlitwy jest Ojciec Założyciel – ksiądz Robert Spiske. Był on człowiekiem „wielkiej modlitwy”. W komentarzu do Konstytucji czytamy: "Aby praca charytatywna mogła być siostrom drogą da zjednoczenia z Bogiem, musi się ona zespolić z życiem modlitwy stać się nieustanną modlitwą. W ten sposób prace nasze uświęcamy przez nadanie im dobrej intencji, a trudy ofiarujemy dla dobra Kościoła".

Linki zewnętrzne 

 oficjalna strona klasztoru
 zabytek

Przypisy 

Bogucice
Katowice, Jadwigi
Jadwigi